Provins steht für
 Provins (Unternehmen), Schweizer Weinproduzent 
 Provins (Zeitschrift), schwedische Literaturzeitschrift

Geographie:
 Arrondissement Provins, französisches Arrondissement des Départements Seine-et-Marne, Region Île-de-France 
 Kanton Provins, französischer Kanton im Arrondissement Provins
 Provins, französische Gemeinde im Kanton Provins

Personen:
 Marguerite Burnat-Provins (1872–1952), französisch-schweizerische Malerin

Siehe auch:
 Sancy-lès-Provins, französische Gemeinde im Kanton Provins
 Vulaines-lès-Provins, französische Gemeinde im Kanton Provins
 Provin
 Provine